El término Lisztomanía puede hacer referencia a:

Lisztomania, película de 1975 dirigida por Ken Russel;
Lisztomanía, fenómeno surgido en el siglo XIX en torno a la figura de Franz Liszt.